barwa purpurowa
 purpura (barwnik)
 purpura tyryjska
 purpura Kasjusza
 purpura (heraldyka)
 skaza krwotoczna